Isidro Sánchez puede referirse a:

  Isidro Sánchez (1909-1977), comandante en jefe del Batallón 3 de la Brigada del Ariége, prisionero en el campo de concentración de Dachau);
 Isidro Sánchez Sánchez (1949-), historiador español;
 Isidro Sánchez García-Figueras (1936-2013), futbolista español, profesional durante 1958-1971;
 Isidro Sánchez Macip (1987-), futbolista mexicano, profesional durante 2007;